«Во тьме»:

 «Во тьме» () — кинофильм, 1979, США, режиссёры — Джон Кардос и Тоуб Хупер.
 «Во тьме» () — кинофильм, 1993, Канада, режиссёр — Крейг Прайс.
 «В темноте» () — кинофильм, 2011; Польша, Германия, Канада; режиссёр — Агнешка Холланд.
 «Во тьме» () — американский телесериал 2019 года.

См. также 
 Тьма (значения)
 В темноте (значения)
 Из тьмы (значения)
 Из темноты (значения)